

Onomastica
 Mahmoud – variante del nome proprio di persona Mahmud

Persone
 Abdallahi Mahmoud – calciatore mauritano
 Abdul Rahman Mahmoud – ex calciatore qatariota
 Alessandro Mahmoud, noto come Mahmood – cantautore italiano
 Ali Mahmoud – ex cestista canadese naturalizzato libanese
 Badr Mahmoud – ex giocatore di calcio a 5 egiziano
 Haidar Mahmoud – ex calciatore iracheno
 Haithem Mahmoud – lottatore egiziano
 Hassan Abdel-Fattah Mahmoud – allenatore di calcio ed ex calciatore giordano
 Joseph Mahmoud – ex siepista francese
 Labib Mahmoud – calciatore egiziano
 Mohamed Mahmoud – sollevatore egiziano
 Mohamed Mahmoud – calciatore egiziano
 Musab Mahmoud – calciatore qatariota
 Salah Aboud Mahmoud – generale iracheno
 Samir Shaker Mahmoud – ex calciatore iracheno
 Shaker Mahmoud – ex calciatore iracheno
 Younis Mahmoud – ex calciatore iracheno